Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1976/1977  — XLIV чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с ноября 1976 года по апрель 1977 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1976/1977 года принимали участие 13 команд: московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», киевский «Строитель», каунасский «Жальгирис», вильнюсская  «Статиба», тбилисское «Динамо», минский РТИ, рижский СКА, таллинский «Калев», свердловский «Уралмаш», николаевский  «Спартак» и владивостокский  «Спартак» (получил право участия в турнире как обладатель Кубка СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока).

Составы команд 
ЦСКА (Москва) С.Белов, В.Гаврилов*, В.Гомельский, А.Гусев, И.Едешко, С.Ерёмин, А.Жармухамедов, В.Зельдин, Г.Казанский, Е.Коваленко, С.Коваленко, С.Кретов, А.Лопатов, А.Лындин, А.Мелешкин, В.Милосердов, А.Мышкин, А.Назаренко, В.Петраков, Ю.Светличный, Н.Титов, А.Ширшов. Тренер – Александр Гомельский.

Спартак (Ленинград) С.Алексеенко, В.Арзамасков, А.Белов, А.Большаков, В.Братанчук, Н.Ванькаев, А.Гансон, И.Денисов, Г.Капустин, А.Караваев, Ю.Коновалов, А.Красавцев, С.Кузнецов, А.Макеев, С.Махлин, Ю.Павлов, А.Родохлеб, А.Семёнов, А.Сизоненко, М.Силантьев, С.Тараканов, А.Ягубкин, В.Яковлев. Тренер – Владимир Кондрашин.

Динамо (Москва) А.Агапеев, А.Блик, А.Болошев, А.Гончаров, Ю.Гончаров, А.Евграфов, М.Ефимов, В.Жигилий, В.Застухов*, А.Казарновский, И.Королёв, Викт.Кравченко, С.Крылов, А.Левиков, В.Морозов, А.Николаев, Ан.Попков, С.Семиров, А.Сидякин, В.Федоринов, Н.Фесенко, А.Харченков, М.Червяков. Тренер – Евгений Алексеев*, Владимир Крупенин.

Строитель (Киев) А.Белостенный, А.Богданов, С.Геря, В.Драбиковский, А.Здрак, В.Землянухин, В.Караваев, В.Карташов, Ф.Клюев, В.Кобзев, М.Кожелянко, О.Кузенков, П.Лушненко, В.Мартынов, А.Михайлов, О.Полосин, В.Придатченко, Р.Рыжик, А.Сальников, В.Смольяков, В.Ткаченко, В.Хоменко, А.Шальнёв, А.Юрченко. Тренер – Вадим Гладун.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, Э.Василяускас, К.Годляускас, А.Дабкус, А.Димавичус, А.Желнис, Л.Жукайтис, С.Йовайша, Д.Ласкис, А.Лауритенас, А.Линкявичус, В.Масальскис, С.Паткаускас, Э.Паулаускас, А.Шидлаускас, И.Юркшайтис. Тренер – Стяпас Бутаутас.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, В.Базилевский, В.Балочка, В.Балтушка, А.Вайткус, Р.Гирскис, А.Гумуляускас, С.Дейманцявичус, Й.Казлаускас, Э.Кайрис, М.Карнишовас, С.Каулюс, Э.Лукаускас, О.Моисеенко, Э.Нармонтас, А.Павилонис, В.Палёнис, Д.Пашакарнис, В.Прокоп, М.Пуоджюкас, Э.Рутавичус, Р.Страшаускас, В.Таролис, В.Урба, Э.Юодис, А.Якелюнас. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

Динамо (Тбилиси) З.Бахтуридзе, Г.Бичиашвили, Р.Гаручава, З.Грдзелидзе, Л.Гулдедава, Н.Дерюгин, Джаиани, И.Джанашия, В.Джгереная, К.Джорджикия, Ю.Дзидзигури, В.Карселадзе, Н.Кизилашвили, М.Коркия, Н.Коркия, Д.Магалтадзе, Ю.Пулавский, Ш.Синджарадзе, Н.Чейшвили, Т.Чихладзе, Л.Чхиквадзе. Тренер – Леван Мосешвили.

РТИ (Минск) В.Акимов, В.Белан, В.Гузик, В.Евтеев, А.Жедь, Вл.Кравченко, Е.Кравченко, Н.Красницкий, А.Ладутько, А.Лозовский, А.Парфианович, Ал.Попков, Е.Пустогвар, Г.Титков, К.Шереверя, А.Шукшин. Тренер – Григорий Гольфанд*, Владимир Колос.

СКА (Рига) Р.Абельянов*, П.Беликов, А.Бирзе, Н.Болвачёв, Р.Валакс, Г.Гавриш, С.Гончаренко, А.Гостев, Р.Гробиньш, А.Дудоров, Я.Званитайс, Э.Каугурс, Э.Кузнецов, И.Кулбиньш, А.Симанович, К.Стрелис, В.Фёдоров, Ю.Фролов, А.Шефлерс, Я.Эглитис, С.Ястребов. Тренер – Валентин Мельничук. 

Калев (Таллин) П.Аавиксоо, Р.Абельянов, Ю.Варул, В.Викторов, А.Крикун, Т.Лаур, Я.Лентсиус, У.Мерру, А.Метсмаа, Р.Покла, Т.Рандала, Я.Салуметс, А.Сыбер, А.Таммисте, М.Тикс, А.Тоом, В.Филатов. Тренер – Аугуст Сокк.

Уралмаш (Свердловск) А.Базюкас, Бородин, А.Будылин, В.Гаврилов, Н.Жолудев, М.Жуланов, В.Зырянов, В.Иванов, Ал.Ковалёв, А.Концевой, В.Коростелёв, Куликовский, В.Минаев, И.Мишаков, Е.Пученкин, Ю.Серенков, В.Слепуха, К.Смирнов, А.Сологуб, А.Старшинов, С.Степанов, А.Трубин, В.Черкасов. Тренер – Александр Кандель*, Рудольф Эделев.

Спартак (Николаев) В.Архипов, Е.Афанасьев, Г.Дидрихс, С.Заброда, В.Земцов, В.Иваненко, В.Латыпов, М.Литовка, П.Молдован, А.Петров, Ю.Рогачёв, В.Скойбеда, И.Сталоверов, А.Тарасенко, О.Трофименко, С.Трофименко, В.Фролов, О.Чепура, Л.Шиманский, Е.Шутов, С.Яшкин. Тренер – Владимир Родовинский.

Спартак (Владивосток) Н.Архипов, А.Бахирев, И.Дворный, А.Дёмин, В.Диев, А.Исаченко, А.Ковалёв, В.Коско, Г.Косяченко, В.Кулигин, И.Макаров, С.Медведев, А.Москалёв, В.Наперсткин, А.Половьянов, Ю.Севостьянов, М.Сухов, Н.Шашкин, Ю.Шишков. Тренер – Вячеслав Чумаков.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1976/1977 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1976/1977 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 РТИ (Минск)-1976/1977 на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Владивосток)-1976/1977 на сайте bkspartak-vlk.narod.ru

1977 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1977 году
Чемпионаты СССР в 1976 году